Brunk est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Karin Brunk Holmqvist (née en 1944), écrivaine suédoise ;
 Terry Brunk (né en 1964), catcheur américain connu sous le pseudonyme de Sabu ;
  (né en 1928), astronome et administrateur américain de la NASA.

Toponyme

, hameau de Basse-Carniole.

Voir aussi 
 (2499) Brunk, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme